Дувас () је наводно криптид са острва у саставу Бизмарковог архипелага.

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура. Има кожната крила распона од 0,91 до 1,21 метар налик крилима код шишмиша, дуги реп са "перајом" на врху, црну-тамносмеђу кожу без длака, има танак и кратак врат, дуг кљун са ситним зубима, и мале, кратке ноге. Ово биће има способност стварања биолуминисцентног свјетла којим привлаче рибе док лете изнад воде. Углавном је ноћна животиња и гнијезди се у пећинама.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Криптозоологија
Живи диносауруси